szarotka (Leontopodium) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Należy do niego gatunek szarotka alpejska (Leontopodium alpinum).
 Szarotka – osada wsi Czajęcice w  woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Waśniów
 Szarotki – przydomek klubu hokejowego Podhale Nowy Targ
 Szarotka – przenośny radioodbiornik lampowy produkcji ZRK